My Little Pony: Equestria Girls ime je medijske franšize Hasbra.

My Little Pony: Equestria Girls također može značiti:

 My Little Pony: Equestria Girls (serija filmova)
 My Little Pony: Equestria Girls (film)
 My Little Pony: Equestria Girls, zajedničko ime za tri televizijska specijala od 22 minute.
 My Little Pony: Equestria Girls, ime mini-serijala kratkih filmića o franšizi.
 My Little Pony: Equestria Girls (web-serija)

Vidi još 

 My Little Pony